Киванука — африканская фамилия. Известные носители:
 Киванука, Ахилей (1869—1886) — святой Римско-Католической Церкви, один из угандийских мучеников.
 Киванука, Бенедикто (1922—1972) — первый премьер-министр Уганды, лидер «Демократической партии».
 Киванука, Майкл (род. 1987) — британский соул-певец, гитарист.